Наде́жда Ефи́мовна Верби́цкая (Антиох-Вербицкая) (25 августа 1925, Владикавказ — 1 июня 2012, Тверь) — актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
Родилась 25 августа 1925 года во Владикавказе.

Училась в театральной студии при русском театре в г. Орджоникидзе. Трудовую деятельность начала в октябре 1943 года — выступала в агитбригаде по обслуживанию военных частей и госпиталей. Работала в театрах г. Орджоникидзе, Ельца, Тулы, Мичуринска, Тамбова, Новочеркасска, Шахты, Ростова. С 1968 года по 2012 год — актриса Тверского ТЮЗа.

Умерла 1 июня 2012 года в Твери. Похоронена на еврейском участке Дмитриево-Черкасского кладбища г. Твери (подзахоронена к своей матери, Вергеллес Доротти Ивановне, 1901—1994 гг.)

Награды 
 Премия Союза театральных деятелей «За честь и достоинство в деле служения высокому искусству театра»,
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
 значок Министерства культуры СССР «За отличную работу».

Театральные работы 

 Фея Мелюзина — «Хрустальный башмачок» Т. Габбе
 Жена адвоката — «Золотой портсигар» Н. Русев
 Галина Петровна — «Одной любовью меньше» А. Кузнецов
 Клавдия Васильевна — «В поисках радости» В. Розов
 Снежная Королева — «Снежная Королева» Е. Шварц
 Рита Осянина — «А зори здесь тихие…» Б. Васильев
 Аграфена Кондратьевна — «Свои люди — сочтёмся» А. Островский
 Тётушка Батачкова — «Гонза и волшебные яблоки» М. Береговая
 Дарья Федосеевна Круглова — «Не всё коту масленица» А. Островский
 Бальзаминова — «Праздничный сон до обеда» А. Островский
 Дарья Семёновна Бояркина — «Беда от нежного сердца» В. Соллогуб
 Лидия Васильевна — «Старомодная комедия» А. Арбузов
 Амелия, сестра хозяйки — «Принцесса Кру» В. Ольшанский
 Певица — «Самоубийца» Н. Эрдман
 Мадам Пимпринети — «Баядера» И. Кальман
 Мадам Сивель — «Моя парижанка» Р. Ламуре
 Ангильда Воляпюк — «Сильва» И. Кальман
 Амалия — «Летучая мышь» И. Штраус
 Парфенида — «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбах
 Графиня Божена — «Марица» И. Кальман
 Мисс Фернивел — «Тёмная история» П. Шеффер
 Тётя — «Услышь — и будь счастлив» («Фантазии Фарятьева») А. Соколова
 Бабушка — «Скрипач на крыше» Д. Бок
 Биби-Ханум — «Кавказская племянница» Р. Гаджиев
 Миссис Пирс — «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу
 Миссис Тарбелл — «Поллианна» Э. Портер
 Климентина — «Граф Люксембург» И. Кальман
 Ануш — «Ханума» Г. Канчелли
 Старая тётушка Улитка — «Крошка Гном» Т. Ламонова

Фильмография 
  — Удачи тебе, сыщик (часть 1-я «Ипподром») — эпизод
  — Параллельно любви — эпизод
  — Частный детектив (2-я серия «Тёмные делишки») — билитёрша
2005 — Вызов (Фильм 3-й. «Чужая тень») — соседка Кравченко
  — Главный калибр — эпизод
2006 — Провинциальные страсти — эпизод
  — Ножницы (короткометражный) — баба Валя
2008 — Ранняя оттепель (короткометражный) — прохожая

Примечания

Ссылки 
 http://www.tuz-tver.ru/index.php?p=acter&id=6